Vanity Fair (Jaarmarkt der IJdelheid of Kermis der IJdelheid) is een locatie in het verhaal De christenreis naar de eeuwigheid (The Pilgrim's Progress). Hiervan afgeleid zijn:

Vanity Fair (roman), roman uit 1848 geschreven door William Makepeace Thackeray

Films 
Vanity Fair (2018), televisieserie uit 2018
Vanity Fair (2004), film uit 2004 met daarin Reese Witherspoon
Vanity Fair (1998), miniserie uit 1998
Vanity Fair (1932), film uit 1934 met daarin Myrna Loy

Tijdschriften 
Vanity Fair (Amerikaans tijdschrift), Amerikaans tijdschrift gepubliceerd door Condé Nast Publications
Vanity Fair (Amerikaans tijdschrift 1913-1936), Amerikaans tijdschrift gepubliceerd tussen 1913 en 1936
Vanity Fair (Amerikaans historisch tijdschrift), Amerikaans tijdschrift gepubliceerd van 1859 tot 1863
Vanity Fair (Brits tijdschrift), Brits tijdschrift gepubliceerd van 1868 tot 1914

Overige 
Vanity Fair (band), Britse popband